Mouyeng (ou Muyang) peut désigner :
 les Mouyeng, une population du Cameroun
 le mouyeng ou muyang, une langue tchadique parlée au Cameroun